Srebrna je lahko:

 srebrna, barva kot jo ima srebro
 srebrna medalja
 Srebrna (album) - glasbeni album slovenske skupine Zmelkoow